Zorreguieta ist der Familienname folgender Personen:

 Jorge Zorreguieta (1928–2017), argentinischer Politiker und der Vater der niederländischen Prinzessin Máxima Zorreguieta, jetzt Königin Máxima der Niederlande
 Máxima Zorreguieta (* 1971), argentinisch-niederländische Adelige, Ehefrau von König Willem-Alexander der Niederlande